|-
|(56001)||1998 SR146|| align=right|15,7|| align=right|2,232|| align=right|0,176|| align=right|5,53|| align=right|3,333||MBA||20. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(56002)||1998 SJ147|| align=right|16,9|| align=right|2,370|| align=right|0,156|| align=right|3,74|| align=right|3,647||MBA||20. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(56003)||1998 SB156|| align=right|17,2|| align=right|2,313|| align=right|0,208|| align=right|2,87|| align=right|3,516||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56004)||1998 SO161|| align=right|16,5|| align=right|2,222|| align=right|0,107|| align=right|7,71|| align=right|3,311||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56005)||1998 SK169|| align=right|15,6|| align=right|2,775|| align=right|0,164|| align=right|10,02|| align=right|4,622||MBA||22. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56006)||1998 TJ13|| align=right|15,2|| align=right|2,210|| align=right|0,123|| align=right|3,30|| align=right|3,285||MBA||13. oktober 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(56007)||1998 TP14|| align=right|16,5|| align=right|2,191|| align=right|0,044|| align=right|1,10|| align=right|3,242||MBA||14. oktober 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(56008)||1998 TL20|| align=right|16,7|| align=right|2,239|| align=right|0,104|| align=right|6,49|| align=right|3,351||MBA||13. oktober 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(56009)||1998 TZ33|| align=right|16,6|| align=right|2,308|| align=right|0,210|| align=right|3,71|| align=right|3,505||MBA||14. oktober 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56010)||1998 UJ8|| align=right|15,6|| align=right|2,279|| align=right|0,155|| align=right|3,74|| align=right|3,439||MBA||24. oktober 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(56011)||1998 UJ16|| align=right|14,4|| align=right|2,313|| align=right|0,158|| align=right|6,14|| align=right|3,516||MBA||23. oktober 1998||Caussols||ODAS
|-
|(56012)||1998 UE19|| align=right|16,1|| align=right|2,225|| align=right|0,150|| align=right|3,51|| align=right|3,319||MBA||27. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(56013)||1998 UB21|| align=right|15,2|| align=right|2,323|| align=right|0,269|| align=right|21,60|| align=right|3,540||MBA||29. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(56014)||1998 UO25|| align=right|17,0|| align=right|2,314|| align=right|0,174|| align=right|3,49|| align=right|3,520||MBA||18. oktober 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(56015)||1998 UH26|| align=right|15,8|| align=right|2,242|| align=right|0,070|| align=right|4,50|| align=right|3,356||MBA||18. oktober 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(56016)||1998 UO36|| align=right|15,8|| align=right|2,215|| align=right|0,150|| align=right|6,02|| align=right|3,295||MBA||28. oktober 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56017)||1998 VC4|| align=right|16,4|| align=right|2,403|| align=right|0,184|| align=right|1,59|| align=right|3,723||MBA||11. november 1998||Caussols||ODAS
|-
|(56018)||1998 VH4|| align=right|16,1|| align=right|2,328|| align=right|0,157|| align=right|3,78|| align=right|3,551||MBA||11. november 1998||Caussols||ODAS
|-
|(56019)||1998 VS4|| align=right|16,3|| align=right|2,174|| align=right|0,180|| align=right|5,63|| align=right|3,205||MBA||11. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56020)||1998 VW10|| align=right|16,7|| align=right|2,286|| align=right|0,177|| align=right|0,99|| align=right|3,456||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56021)||1998 VD16|| align=right|16,0|| align=right|2,332|| align=right|0,181|| align=right|7,12|| align=right|3,561||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56022)||1998 VL23|| align=right|15,8|| align=right|2,329|| align=right|0,217|| align=right|3,42|| align=right|3,555||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56023)||1998 VX28|| align=right|15,9|| align=right|2,257|| align=right|0,130|| align=right|5,78|| align=right|3,391||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56024)||1998 VA30|| align=right|15,3|| align=right|2,409|| align=right|0,173|| align=right|6,21|| align=right|3,737||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56025)||1998 VW30|| align=right|16,0|| align=right|2,254|| align=right|0,127|| align=right|1,71|| align=right|3,383||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56026)||1998 VN52|| align=right|14,5|| align=right|2,404|| align=right|0,174|| align=right|7,61|| align=right|3,727||MBA||13. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56027)||1998 WG1|| align=right|15,1|| align=right|2,307|| align=right|0,241|| align=right|25,11|| align=right|3,502||MBA||18. november 1998||Catalina||CSS
|-
|(56028)||1998 WA14|| align=right|15,8|| align=right|2,345|| align=right|0,196|| align=right|0,44|| align=right|3,591||MBA||21. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56029)||1998 WZ15|| align=right|15,6|| align=right|2,339|| align=right|0,169|| align=right|3,06|| align=right|3,576||MBA||21. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56030)||1998 WH16|| align=right|16,1|| align=right|2,302|| align=right|0,073|| align=right|6,72|| align=right|3,492||MBA||21. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56031)||1998 WO18|| align=right|15,0|| align=right|2,321|| align=right|0,241|| align=right|5,14|| align=right|3,536||MBA||21. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56032)||1998 WX18|| align=right|15,9|| align=right|2,236|| align=right|0,087|| align=right|6,26|| align=right|3,344||MBA||21. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56033)||1998 WF19|| align=right|15,5|| align=right|2,273|| align=right|0,109|| align=right|5,07|| align=right|3,426||MBA||21. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56034)||1998 WS19|| align=right|14,6|| align=right|2,627|| align=right|0,252|| align=right|11,77|| align=right|4,257||MBA||25. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56035)||1998 WV20|| align=right|15,5|| align=right|2,177|| align=right|0,060|| align=right|2,59|| align=right|3,212||MBA||18. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56036)||1998 WH31|| align=right|15,0|| align=right|2,287|| align=right|0,232|| align=right|24,85|| align=right|3,459||MBA||23. november 1998||Catalina||CSS
|-
|(56037)||1998 WF32|| align=right|16,0|| align=right|2,272|| align=right|0,141|| align=right|6,10|| align=right|3,424||MBA||20. november 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56038)||1998 XC3|| align=right|15,3|| align=right|2,540|| align=right|0,202|| align=right|4,24|| align=right|4,047||MBA||7. december 1998||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(56039)||1998 XO3|| align=right|15,1|| align=right|2,353|| align=right|0,238|| align=right|7,66|| align=right|3,608||MBA||9. december 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(56040)||1998 XP3|| align=right|16,3|| align=right|2,349|| align=right|0,157|| align=right|2,67|| align=right|3,599||MBA||9. december 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(56041)||1998 XO4|| align=right|14,7|| align=right|2,295|| align=right|0,218|| align=right|7,68|| align=right|3,476||MBA||8. december 1998||Blauvac||R. Roy
|-
|(56042)||1998 XW10|| align=right|14,1|| align=right|2,317|| align=right|0,130|| align=right|6,43|| align=right|3,526||MBA||15. december 1998||Caussols||ODAS
|-
|(56043)||1998 XQ11|| align=right|15,3|| align=right|2,247|| align=right|0,212|| align=right|5,64|| align=right|3,367||MBA||14. december 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(56044)||1998 XU17|| align=right|15,5|| align=right|2,404|| align=right|0,175|| align=right|3,14|| align=right|3,726||MBA||15. december 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(56045)||1998 XD21|| align=right|14,7|| align=right|2,177|| align=right|0,120|| align=right|3,30|| align=right|3,212||MBA||10. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(56046)||1998 XC26|| align=right|14,4|| align=right|2,475|| align=right|0,118|| align=right|11,97|| align=right|3,894||MBA||15. december 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(56047)||1998 XK36|| align=right|16,4|| align=right|2,283|| align=right|0,039|| align=right|1,31|| align=right|3,449||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56048)||1998 XV39|| align=right|15,0|| align=right|2,389|| align=right|0,077|| align=right|8,00|| align=right|3,691||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56049)||1998 XA44|| align=right|15,4|| align=right|2,559|| align=right|0,250|| align=right|4,54|| align=right|4,092||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56050)||1998 XG45|| align=right|15,8|| align=right|2,356|| align=right|0,168|| align=right|4,12|| align=right|3,616||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56051)||1998 XF50|| align=right|15,5|| align=right|2,447|| align=right|0,122|| align=right|3,22|| align=right|3,827||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56052)||1998 XN50|| align=right|14,9|| align=right|2,284|| align=right|0,184|| align=right|4,92|| align=right|3,451||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56053)||1998 XG52|| align=right|16,3|| align=right|2,354|| align=right|0,139|| align=right|4,45|| align=right|3,611||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56054)||1998 XR52|| align=right|15,5|| align=right|2,350|| align=right|0,122|| align=right|6,48|| align=right|3,601||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56055)||1998 XB54|| align=right|15,3|| align=right|2,357|| align=right|0,069|| align=right|6,79|| align=right|3,619||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56056)||1998 XP58|| align=right|14,4|| align=right|2,314|| align=right|0,172|| align=right|6,03|| align=right|3,520||MBA||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56057)||1998 XZ59|| align=right|15,7|| align=right|2,303|| align=right|0,160|| align=right|3,48|| align=right|3,495||MBA||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56058)||1998 XL62|| align=right|14,6|| align=right|2,253|| align=right|0,119|| align=right|21,20|| align=right|3,382||MBA||11. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56059)||1998 XE64|| align=right|15,4|| align=right|2,284|| align=right|0,137|| align=right|4,29|| align=right|3,451||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56060)||1998 XT70|| align=right|15,1|| align=right|2,288|| align=right|0,137|| align=right|6,62|| align=right|3,460||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56061)||1998 XY90|| align=right|15,8|| align=right|2,399|| align=right|0,178|| align=right|9,04|| align=right|3,716||MBA||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56062)||1998 XD91|| align=right|15,2|| align=right|2,568|| align=right|0,238|| align=right|4,11|| align=right|4,115||MBA||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56063)||1998 XM93|| align=right|14,1|| align=right|2,411|| align=right|0,166|| align=right|8,40|| align=right|3,743||MBA||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56064)||1998 XW93|| align=right|15,0|| align=right|2,332|| align=right|0,160|| align=right|6,88|| align=right|3,560||MBA||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56065)||1998 XB97|| align=right|16,1|| align=right|2,425|| align=right|0,076|| align=right|5,45|| align=right|3,776||MBA||12. december 1998||Merida||O. A. Naranjo
|-
|(56066)||1998 YA|| align=right|15,6|| align=right|2,406|| align=right|0,172|| align=right|0,58|| align=right|3,731||MBA||16. december 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(56067)||1998 YH2|| align=right|14,1|| align=right|2,607|| align=right|0,141|| align=right|12,63|| align=right|4,210||MBA||17. december 1998||Caussols||ODAS
|-
|(56068)||1998 YQ2|| align=right|15,3|| align=right|2,416|| align=right|0,220|| align=right|3,26|| align=right|3,754||MBA||17. december 1998||Caussols||ODAS
|-
|(56069)||1998 YL5|| align=right|15,3|| align=right|2,251|| align=right|0,145|| align=right|6,64|| align=right|3,376||MBA||17. december 1998||Gekko||T. Kagawa
|-
|(56070)||1998 YQ5|| align=right|14,9|| align=right|2,308|| align=right|0,112|| align=right|2,57|| align=right|3,506||MBA||21. december 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(56071)||1998 YF6|| align=right|14,8|| align=right|2,260|| align=right|0,215|| align=right|25,13|| align=right|3,396||MBA||22. december 1998||Catalina||CSS
|-
|(56072)||1998 YK8|| align=right|15,2|| align=right|2,304|| align=right|0,136|| align=right|5,41|| align=right|3,497||MBA||24. december 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(56073)||1998 YO10|| align=right|15,7|| align=right|2,318|| align=right|0,212|| align=right|3,13|| align=right|3,529||MBA||26. december 1998||San Marcello||M. Tombelli; A. Boattini
|-
|(56074)||1998 YG18|| align=right|16,0|| align=right|2,385|| align=right|0,147|| align=right|2,63|| align=right|3,682||MBA||25. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(56075)||1998 YV21|| align=right|13,8|| align=right|2,677|| align=right|0,122|| align=right|12,12|| align=right|4,380||MBA||26. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(56076)||1998 YV29|| align=right|14,5|| align=right|2,581|| align=right|0,115|| align=right|12,61|| align=right|4,147||MBA||27. december 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56077)||1998 YD32|| align=right|14,6|| align=right|2,437|| align=right|0,245|| align=right|25,96|| align=right|3,803||MBA||21. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56078)||1999 AT|| align=right|15,2|| align=right|2,549|| align=right|0,161|| align=right|5,75|| align=right|4,069||MBA||7. januar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(56079)||1999 AS2|| align=right|13,8|| align=right|2,577|| align=right|0,035|| align=right|14,93|| align=right|4,137||MBA||9. januar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(56080)||1999 AN3|| align=right|14,5|| align=right|2,315|| align=right|0,150|| align=right|3,34|| align=right|3,521||MBA||9. januar 1999||Gekko||T. Kagawa
|-
|(56081)||1999 AU8|| align=right|14,8|| align=right|2,377|| align=right|0,059|| align=right|6,52|| align=right|3,663||MBA||10. januar 1999||Fair Oaks Ranch||J. V. McClusky
|-
|(56082)||1999 AK9|| align=right|16,4|| align=right|2,389|| align=right|0,183|| align=right|2,48|| align=right|3,691||MBA||9. januar 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(56083)||1999 AQ16|| align=right|16,1|| align=right|2,449|| align=right|0,166|| align=right|2,22|| align=right|3,832||MBA||10. januar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(56084)||1999 AN19|| align=right|15,6|| align=right|2,327|| align=right|0,168|| align=right|7,32|| align=right|3,549||MBA||13. januar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(56085)||1999 AV19|| align=right|15,5|| align=right|2,423|| align=right|0,232|| align=right|3,19|| align=right|3,771||MBA||13. januar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(56086)||1999 AA21|| align=right|13,3|| align=right|2,438|| align=right|0,207|| align=right|23,69|| align=right|3,805||MBA||13. januar 1999||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(56087)||1999 AH22|| align=right|15,8|| align=right|2,431|| align=right|0,226|| align=right|2,24|| align=right|3,789||MBA||13. januar 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|56088 Wuheng||1999 AZ23|| align=right|13,8|| align=right|2,619|| align=right|0,158|| align=right|13,26|| align=right|4,238||MBA||14. januar 1999||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(56089)||1999 AY25|| align=right|16,2|| align=right|2,423|| align=right|0,160|| align=right|1,34|| align=right|3,772||MBA||6. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(56090)||1999 BE|| align=right|15,1|| align=right|2,316|| align=right|0,133|| align=right|7,82|| align=right|3,524||MBA||16. januar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(56091)||1999 BJ|| align=right|15,3|| align=right|2,472|| align=right|0,133|| align=right|3,30|| align=right|3,885||MBA||16. januar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(56092)||1999 BK|| align=right|15,2|| align=right|2,590|| align=right|0,238|| align=right|28,15|| align=right|4,167||MBA||16. januar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(56093)||1999 BM5|| align=right|15,2|| align=right|2,335|| align=right|0,226|| align=right|1,37|| align=right|3,568||MBA||18. januar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(56094)||1999 BW5|| align=right|15,6|| align=right|2,432|| align=right|0,077|| align=right|5,48|| align=right|3,791||MBA||20. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(56095)||1999 BL6|| align=right|14,0|| align=right|2,769|| align=right|0,098|| align=right|9,68|| align=right|4,608||MBA||20. januar 1999||Caussols||ODAS
|-
|(56096)||1999 BA9|| align=right|14,3|| align=right|2,534|| align=right|0,141|| align=right|12,71|| align=right|4,033||MBA||22. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(56097)||1999 BC12|| align=right|15,2|| align=right|2,364|| align=right|0,075|| align=right|6,94|| align=right|3,634||MBA||21. januar 1999||Uto||F. Uto
|-
|(56098)||1999 BE13|| align=right|14,8|| align=right|2,580|| align=right|0,152|| align=right|2,71|| align=right|4,145||MBA||24. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(56099)||1999 BL13|| align=right|14,4|| align=right|2,601|| align=right|0,107|| align=right|14,57|| align=right|4,193||MBA||25. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|56100 Luisapolli||1999 BM14|| align=right|15,3|| align=right|2,390|| align=right|0,131|| align=right|3,99|| align=right|3,693||MBA||24. januar 1999||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(56101)||1999 BW14|| align=right|16,2|| align=right|2,427|| align=right|0,143|| align=right|1,60|| align=right|3,779||MBA||18. januar 1999||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(56102)||1999 BD15|| align=right|16,0|| align=right|2,390|| align=right|0,132|| align=right|1,99|| align=right|3,694||MBA||24. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(56103)||1999 BU19|| align=right|14,1|| align=right|2,719|| align=right|0,112|| align=right|9,03|| align=right|4,484||MBA||16. januar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56104)||1999 BA20|| align=right|14,7|| align=right|2,427|| align=right|0,180|| align=right|6,01|| align=right|3,781||MBA||16. januar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56105)||1999 BB20|| align=right|14,6|| align=right|2,437|| align=right|0,058|| align=right|7,05|| align=right|3,803||MBA||16. januar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56106)||1999 BG24|| align=right|14,6|| align=right|2,300|| align=right|0,151|| align=right|6,41|| align=right|3,488||MBA||18. januar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56107)||1999 BT25|| align=right|14,8|| align=right|2,343|| align=right|0,208|| align=right|3,64|| align=right|3,585||MBA||18. januar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56108)||1999 BN26|| align=right|15,0|| align=right|2,478|| align=right|0,057|| align=right|6,99|| align=right|3,900||MBA||16. januar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(56109)||1999 BB32|| align=right|16,1|| align=right|2,419|| align=right|0,178|| align=right|5,80|| align=right|3,761||MBA||19. januar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(56110)||1999 CO1|| align=right|15,9|| align=right|2,459|| align=right|0,169|| align=right|8,11|| align=right|3,855||MBA||7. februar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(56111)||1999 CO2|| align=right|13,9|| align=right|2,686|| align=right|0,032|| align=right|22,60|| align=right|4,403||MBA||6. februar 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(56112)||1999 CK5|| align=right|14,2|| align=right|2,446|| align=right|0,203|| align=right|12,70|| align=right|3,825||MBA||12. februar 1999||Oohira||T. Urata
|-
|(56113)||1999 CQ5|| align=right|14,6|| align=right|2,422|| align=right|0,122|| align=right|6,63|| align=right|3,768||MBA||12. februar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(56114)||1999 CA6|| align=right|14,7|| align=right|2,373|| align=right|0,223|| align=right|24,55|| align=right|3,656||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56115)||1999 CN7|| align=right|14,7|| align=right|2,654|| align=right|0,183|| align=right|30,03|| align=right|4,324||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56116)||1999 CZ7|| align=right|14,2|| align=right|2,321|| align=right|0,281|| align=right|21,37|| align=right|3,535||MBA||11. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56117)||1999 CC9|| align=right|14,4|| align=right|2,577|| align=right|0,182|| align=right|12,98|| align=right|4,137||MBA||13. februar 1999||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(56118)||1999 CF14|| align=right|15,0|| align=right|2,584|| align=right|0,203|| align=right|18,95|| align=right|4,154||MBA||13. februar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(56119)||1999 CZ18|| align=right|14,4|| align=right|2,532|| align=right|0,246|| align=right|7,83|| align=right|4,027||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56120)||1999 CL19|| align=right|15,0|| align=right|2,342|| align=right|0,065|| align=right|7,86|| align=right|3,584||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56121)||1999 CB20|| align=right|14,9|| align=right|2,562|| align=right|0,074|| align=right|11,70|| align=right|4,101||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56122)||1999 CS20|| align=right|14,6|| align=right|2,420|| align=right|0,099|| align=right|6,07|| align=right|3,763||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56123)||1999 CR23|| align=right|15,5|| align=right|2,411|| align=right|0,125|| align=right|6,22|| align=right|3,742||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56124)||1999 CH24|| align=right|15,4|| align=right|2,865|| align=right|0,117|| align=right|16,09|| align=right|4,849||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56125)||1999 CC25|| align=right|15,7|| align=right|2,366|| align=right|0,209|| align=right|6,09|| align=right|3,639||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56126)||1999 CT31|| align=right|15,1|| align=right|2,355|| align=right|0,046|| align=right|5,87|| align=right|3,613||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56127)||1999 CC34|| align=right|15,7|| align=right|2,400|| align=right|0,102|| align=right|2,91|| align=right|3,717||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56128)||1999 CX37|| align=right|15,3|| align=right|2,600|| align=right|0,058|| align=right|3,29|| align=right|4,191||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56129)||1999 CH43|| align=right|15,1|| align=right|2,633|| align=right|0,081|| align=right|10,02|| align=right|4,271||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56130)||1999 CM45|| align=right|15,1|| align=right|2,440|| align=right|0,178|| align=right|3,44|| align=right|3,811||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56131)||1999 CY48|| align=right|14,0|| align=right|2,369|| align=right|0,093|| align=right|5,89|| align=right|3,645||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56132)||1999 CO49|| align=right|13,6|| align=right|2,604|| align=right|0,177|| align=right|11,40|| align=right|4,201||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56133)||1999 CX51|| align=right|15,1|| align=right|2,596|| align=right|0,109|| align=right|13,90|| align=right|4,182||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56134)||1999 CJ53|| align=right|14,8|| align=right|2,704|| align=right|0,108|| align=right|5,36|| align=right|4,445||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56135)||1999 CJ55|| align=right|15,4|| align=right|2,577|| align=right|0,165|| align=right|5,00|| align=right|4,137||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56136)||1999 CK55|| align=right|15,3|| align=right|2,427|| align=right|0,055|| align=right|5,91|| align=right|3,781||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56137)||1999 CW55|| align=right|14,2|| align=right|2,409|| align=right|0,043|| align=right|10,00|| align=right|3,739||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56138)||1999 CY56|| align=right|14,3|| align=right|2,638|| align=right|0,168|| align=right|7,79|| align=right|4,285||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56139)||1999 CV58|| align=right|15,5|| align=right|2,682|| align=right|0,122|| align=right|13,03|| align=right|4,391||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56140)||1999 CN62|| align=right|15,0|| align=right|2,374|| align=right|0,046|| align=right|5,45|| align=right|3,656||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56141)||1999 CR76|| align=right|14,6|| align=right|2,630|| align=right|0,044|| align=right|5,14|| align=right|4,263||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56142)||1999 CZ77|| align=right|14,8|| align=right|2,782|| align=right|0,206|| align=right|7,28|| align=right|4,640||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56143)||1999 CO82|| align=right|14,4|| align=right|2,411|| align=right|0,139|| align=right|12,18|| align=right|3,742||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56144)||1999 CB83|| align=right|14,7|| align=right|2,456|| align=right|0,037|| align=right|8,62|| align=right|3,847||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56145)||1999 CN84|| align=right|15,3|| align=right|2,346|| align=right|0,140|| align=right|5,02|| align=right|3,591||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56146)||1999 CR85|| align=right|14,7|| align=right|2,418|| align=right|0,147|| align=right|7,94|| align=right|3,760||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56147)||1999 CV85|| align=right|15,7|| align=right|2,384|| align=right|0,134|| align=right|3,39|| align=right|3,680||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56148)||1999 CP93|| align=right|15,7|| align=right|2,470|| align=right|0,167|| align=right|5,69|| align=right|3,881||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56149)||1999 CP98|| align=right|15,5|| align=right|2,607|| align=right|0,194|| align=right|13,96|| align=right|4,208||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56150)||1999 CT103|| align=right|15,4|| align=right|2,445|| align=right|0,190|| align=right|3,20|| align=right|3,822||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56151)||1999 CX104|| align=right|14,5|| align=right|2,564|| align=right|0,243|| align=right|12,32|| align=right|4,105||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56152)||1999 CK106|| align=right|14,2|| align=right|2,513|| align=right|0,176|| align=right|11,40|| align=right|3,984||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56153)||1999 CT114|| align=right|14,6|| align=right|2,598|| align=right|0,163|| align=right|4,44|| align=right|4,186||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56154)||1999 CU119|| align=right|13,8|| align=right|2,565|| align=right|0,131|| align=right|13,54|| align=right|4,106||MBA||11. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56155)||1999 CY119|| align=right|14,4|| align=right|2,390|| align=right|0,139|| align=right|12,37|| align=right|3,694||MBA||11. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56156)||1999 CG123|| align=right|15,5|| align=right|2,419|| align=right|0,148|| align=right|12,51|| align=right|3,762||MBA||11. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56157)||1999 CG135|| align=right|14,9|| align=right|2,428|| align=right|0,148|| align=right|1,77|| align=right|3,783||MBA||8. februar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(56158)||1999 CG138|| align=right|15,8|| align=right|2,566|| align=right|0,210|| align=right|2,94|| align=right|4,109||MBA||11. februar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(56159)||1999 CK147|| align=right|14,9|| align=right|2,610|| align=right|0,130|| align=right|11,88|| align=right|4,217||MBA||9. februar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(56160)||1999 CY150|| align=right|14,2|| align=right|2,624|| align=right|0,101|| align=right|8,34|| align=right|4,251||MBA||8. februar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(56161)||1999 CG158|| align=right|14,6|| align=right|2,596|| align=right|0,260|| align=right|23,31|| align=right|4,181||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56162)||1999 DX2|| align=right|14,4|| align=right|2,672|| align=right|0,033|| align=right|22,09|| align=right|4,367||MBA||20. februar 1999||Oohira||T. Urata
|-
|(56163)||1999 DE3|| align=right|16,2|| align=right|2,579|| align=right|0,058|| align=right|0,67|| align=right|4,140||MBA||22. februar 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(56164)||1999 DW7|| align=right|14,4|| align=right|2,650|| align=right|0,068|| align=right|14,25|| align=right|4,314||MBA||18. februar 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56165)||1999 EZ2|| align=right|14,8|| align=right|2,651|| align=right|0,232|| align=right|10,10|| align=right|4,314||MBA||8. marec 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(56166)||1999 ER6|| align=right|16,3|| align=right|2,624|| align=right|0,207|| align=right|3,94|| align=right|4,251||MBA||14. marec 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(56167)||1999 EU11|| align=right|14,3|| align=right|2,623|| align=right|0,147|| align=right|25,58|| align=right|4,247||MBA||12. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56168)||1999 FS5|| align=right|15,1|| align=right|2,631|| align=right|0,033|| align=right|2,28|| align=right|4,267||MBA||19. marec 1999||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(56169)||1999 FU5|| align=right|15,2|| align=right|2,479|| align=right|0,097|| align=right|5,18|| align=right|3,903||MBA||16. marec 1999||Caussols||ODAS
|-
|(56170)||1999 FK6|| align=right|14,8|| align=right|2,911|| align=right|0,120|| align=right|2,10|| align=right|4,967||MBA||17. marec 1999||Caussols||ODAS
|-
|(56171)||1999 FR6|| align=right|15,5|| align=right|2,556|| align=right|0,252|| align=right|12,55|| align=right|4,087||MBA||19. marec 1999||Caussols||ODAS
|-
|(56172)||1999 FD7|| align=right|14,8|| align=right|2,685|| align=right|0,107|| align=right|3,99|| align=right|4,399||MBA||20. marec 1999||Caussols||ODAS
|-
|(56173)||1999 FV9|| align=right|14,6|| align=right|2,580|| align=right|0,092|| align=right|13,22|| align=right|4,144||MBA||22. marec 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56174)||1999 FQ13|| align=right|15,5|| align=right|2,563|| align=right|0,059|| align=right|2,25|| align=right|4,102||MBA||19. marec 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(56175)||1999 FY24|| align=right|14,2|| align=right|2,660|| align=right|0,134|| align=right|12,92|| align=right|4,338||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56176)||1999 FK25|| align=right|14,1|| align=right|2,732|| align=right|0,040|| align=right|7,92|| align=right|4,516||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56177)||1999 FU25|| align=right|15,4|| align=right|2,536|| align=right|0,102|| align=right|5,05|| align=right|4,038||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56178)||1999 FQ26|| align=right|14,9|| align=right|2,725|| align=right|0,208|| align=right|5,78|| align=right|4,499||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56179)||1999 FS26|| align=right|15,2|| align=right|2,619|| align=right|0,213|| align=right|5,30|| align=right|4,237||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56180)||1999 FJ29|| align=right|15,7|| align=right|2,735|| align=right|0,179|| align=right|7,91|| align=right|4,521||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56181)||1999 FU29|| align=right|14,5|| align=right|2,652|| align=right|0,127|| align=right|6,48|| align=right|4,319||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56182)||1999 FE31|| align=right|14,0|| align=right|2,681|| align=right|0,158|| align=right|10,09|| align=right|4,388||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56183)||1999 FF34|| align=right|14,9|| align=right|2,596|| align=right|0,206|| align=right|3,71|| align=right|4,182||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56184)||1999 FB35|| align=right|14,5|| align=right|2,733|| align=right|0,135|| align=right|15,04|| align=right|4,516||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56185)||1999 FJ35|| align=right|14,0|| align=right|2,591|| align=right|0,136|| align=right|14,80|| align=right|4,169||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56186)||1999 FW36|| align=right|14,5|| align=right|2,710|| align=right|0,095|| align=right|8,39|| align=right|4,460||MBA||20. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56187)||1999 FR39|| align=right|16,1|| align=right|2,458|| align=right|0,242|| align=right|3,36|| align=right|3,854||MBA||20. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56188)||1999 FA40|| align=right|15,0|| align=right|2,583|| align=right|0,076|| align=right|14,19|| align=right|4,152||MBA||20. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56189)||1999 FS44|| align=right|14,5|| align=right|2,559|| align=right|0,207|| align=right|3,28|| align=right|4,093||MBA||20. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56190)||1999 FQ47|| align=right|13,1|| align=right|3,189|| align=right|0,102|| align=right|16,03|| align=right|5,695||MBA||20. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56191)||1999 FP49|| align=right|14,0|| align=right|2,739|| align=right|0,070|| align=right|5,58|| align=right|4,533||MBA||20. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56192)||1999 FD59|| align=right|14,9|| align=right|2,375|| align=right|0,185|| align=right|4,25|| align=right|3,659||MBA||20. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56193)||1999 GN1|| align=right|14,5|| align=right|2,691|| align=right|0,118|| align=right|12,65|| align=right|4,414||MBA||8. april 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(56194)||1999 GV5|| align=right|15,1|| align=right|2,723|| align=right|0,085|| align=right|10,58|| align=right|4,492||MBA||15. april 1999||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(56195)||1999 GX6|| align=right|13,7|| align=right|2,657|| align=right|0,116|| align=right|25,66|| align=right|4,329||MBA||14. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56196)||1999 GF7|| align=right|14,4|| align=right|2,443|| align=right|0,122|| align=right|5,56|| align=right|3,818||MBA||13. april 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(56197)||1999 GF8|| align=right|14,3|| align=right|2,770|| align=right|0,144|| align=right|6,01|| align=right|4,610||MBA||9. april 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56198)||1999 GB9|| align=right|14,4|| align=right|2,693|| align=right|0,138|| align=right|12,59|| align=right|4,417||MBA||10. april 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56199)||1999 GG11|| align=right|15,0|| align=right|2,607|| align=right|0,184|| align=right|13,54|| align=right|4,208||MBA||11. april 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(56200)||1999 GU16|| align=right|13,6|| align=right|2,681|| align=right|0,119|| align=right|13,66|| align=right|4,390||MBA||15. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56201)||1999 GD17|| align=right|14,7|| align=right|2,448|| align=right|0,202|| align=right|11,69|| align=right|3,830||MBA||15. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56202)||1999 GA19|| align=right|14,3|| align=right|2,571|| align=right|0,069|| align=right|15,80|| align=right|4,122||MBA||15. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56203)||1999 GU20|| align=right|13,8|| align=right|2,599|| align=right|0,060|| align=right|15,30|| align=right|4,189||MBA||15. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56204)||1999 GQ22|| align=right|14,7|| align=right|2,628|| align=right|0,286|| align=right|5,54|| align=right|4,260||MBA||6. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56205)||1999 GX23|| align=right|14,4|| align=right|2,532|| align=right|0,064|| align=right|14,08|| align=right|4,028||MBA||6. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56206)||1999 GU34|| align=right|15,3|| align=right|2,623|| align=right|0,189|| align=right|3,28|| align=right|4,248||MBA||6. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56207)||1999 GU35|| align=right|14,4|| align=right|2,590|| align=right|0,073|| align=right|5,41|| align=right|4,168||MBA||7. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56208)||1999 GY35|| align=right|13,6|| align=right|3,003|| align=right|0,072|| align=right|9,45|| align=right|5,204||MBA||7. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56209)||1999 GB37|| align=right|14,1|| align=right|2,558|| align=right|0,125|| align=right|13,90|| align=right|4,091||MBA||10. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56210)||1999 GX41|| align=right|15,3|| align=right|2,760|| align=right|0,170|| align=right|12,70|| align=right|4,584||MBA||12. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56211)||1999 GG43|| align=right|14,1|| align=right|2,619|| align=right|0,198|| align=right|12,68|| align=right|4,237||MBA||12. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56212)||1999 GJ45|| align=right|14,5|| align=right|2,537|| align=right|0,157|| align=right|13,84|| align=right|4,041||MBA||12. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56213)||1999 GW50|| align=right|14,2|| align=right|2,642|| align=right|0,047|| align=right|11,53|| align=right|4,293||MBA||10. april 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56214)||1999 GC61|| align=right|15,8|| align=right|2,641|| align=right|0,067|| align=right|2,58|| align=right|4,291||MBA||15. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56215)||1999 HH|| align=right|14,0|| align=right|2,643|| align=right|0,237|| align=right|15,56|| align=right|4,296||MBA||17. april 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(56216)||1999 HJ2|| align=right|14,5|| align=right|2,599|| align=right|0,162|| align=right|9,81|| align=right|4,190||MBA||19. april 1999||Mallorca||A. Lopez; R. Pacheco
|-
|(56217)||1999 HH3|| align=right|14,2|| align=right|2,556|| align=right|0,098|| align=right|13,22|| align=right|4,085||MBA||25. april 1999||Gekko||T. Kagawa
|-
|(56218)||1999 HP4|| align=right|14,6|| align=right|2,575|| align=right|0,021|| align=right|10,61|| align=right|4,130||MBA||26. april 1999||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(56219)||1999 HP6|| align=right|14,5|| align=right|2,526|| align=right|0,116|| align=right|2,29|| align=right|4,014||MBA||19. april 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(56220)||1999 HC11|| align=right|13,6|| align=right|2,999|| align=right|0,088|| align=right|9,90|| align=right|5,193||MBA||17. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56221)||1999 JK7|| align=right|14,2|| align=right|2,980|| align=right|0,084|| align=right|11,77|| align=right|5,144||MBA||8. maj 1999||Catalina||CSS
|-
|(56222)||1999 JF9|| align=right|14,7|| align=right|3,004|| align=right|0,012|| align=right|10,30|| align=right|5,207||MBA||7. maj 1999||Catalina||CSS
|-
|(56223)||1999 JP10|| align=right|15,0|| align=right|2,724|| align=right|0,100|| align=right|12,16|| align=right|4,494||MBA||8. maj 1999||Catalina||CSS
|-
|(56224)||1999 JE12|| align=right|14,1|| align=right|2,583|| align=right|0,277|| align=right|29,40|| align=right|4,150||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56225)||1999 JL19|| align=right|15,2|| align=right|2,640|| align=right|0,221|| align=right|5,29|| align=right|4,289||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56226)||1999 JQ23|| align=right|14,5|| align=right|2,803|| align=right|0,210|| align=right|3,54|| align=right|4,691||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56227)||1999 JT23|| align=right|13,6|| align=right|2,743|| align=right|0,068|| align=right|4,65|| align=right|4,542||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56228)||1999 JX24|| align=right|14,8|| align=right|2,688|| align=right|0,212|| align=right|7,29|| align=right|4,407||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56229)||1999 JY27|| align=right|15,9|| align=right|2,767|| align=right|0,228|| align=right|1,33|| align=right|4,601||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56230)||1999 JJ28|| align=right|15,6|| align=right|2,645|| align=right|0,241|| align=right|3,28|| align=right|4,300||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56231)||1999 JZ30|| align=right|14,4|| align=right|2,665|| align=right|0,065|| align=right|7,25|| align=right|4,349||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56232)||1999 JM31|| align=right|15,5|| align=right|2,194|| align=right|0,202|| align=right|2,94|| align=right|3,248||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56233)||1999 JK42|| align=right|14,3|| align=right|2,791|| align=right|0,115|| align=right|16,60|| align=right|4,663||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56234)||1999 JL42|| align=right|14,6|| align=right|2,835|| align=right|0,014|| align=right|3,12|| align=right|4,774||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56235)||1999 JX43|| align=right|14,1|| align=right|2,659|| align=right|0,187|| align=right|13,78|| align=right|4,334||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56236)||1999 JP44|| align=right|15,1|| align=right|2,713|| align=right|0,065|| align=right|12,04|| align=right|4,468||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56237)||1999 JB45|| align=right|15,0|| align=right|2,746|| align=right|0,037|| align=right|2,66|| align=right|4,550||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56238)||1999 JA46|| align=right|15,0|| align=right|2,586|| align=right|0,158|| align=right|4,38|| align=right|4,157||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56239)||1999 JO46|| align=right|14,7|| align=right|2,949|| align=right|0,068|| align=right|3,52|| align=right|5,063||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56240)||1999 JV51|| align=right|14,3|| align=right|2,643|| align=right|0,116|| align=right|13,05|| align=right|4,297||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56241)||1999 JU53|| align=right|14,2|| align=right|2,560|| align=right|0,097|| align=right|15,65|| align=right|4,095||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56242)||1999 JZ55|| align=right|15,3|| align=right|2,778|| align=right|0,208|| align=right|4,71|| align=right|4,629||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56243)||1999 JZ60|| align=right|14,0|| align=right|3,216|| align=right|0,100|| align=right|13,20|| align=right|5,766||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56244)||1999 JH62|| align=right|14,7|| align=right|2,569|| align=right|0,156|| align=right|4,69|| align=right|4,117||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56245)||1999 JZ69|| align=right|14,7|| align=right|2,721|| align=right|0,082|| align=right|9,97|| align=right|4,487||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56246)||1999 JK72|| align=right|15,9|| align=right|2,602|| align=right|0,230|| align=right|6,16|| align=right|4,195||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56247)||1999 JZ72|| align=right|15,9|| align=right|2,610|| align=right|0,215|| align=right|5,04|| align=right|4,216||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56248)||1999 JQ74|| align=right|15,2|| align=right|2,569|| align=right|0,241|| align=right|5,99|| align=right|4,116||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56249)||1999 JS74|| align=right|14,2|| align=right|2,638|| align=right|0,203|| align=right|11,48|| align=right|4,284||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56250)||1999 JE76|| align=right|14,8|| align=right|2,611|| align=right|0,040|| align=right|6,96|| align=right|4,219||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov